Ви́ктор Дени́сов:
 Денисов, Виктор Васильевич (1926—2004) — председатель горисполкома Калининграда.
 Денисов, Виктор Викторович (род. 1966) — российский байдарочник.
 Денисов, Виктор Леонович (род. 1944) — русский российский драматург.
 
 Денисов, Виктор Фёдорович (род. 1948) — генерал-лейтенант, командующий Военно-транспортной авиацией России.
 Денисов, Виктор Эрикович (род. 1954) — советский и российский футбольный судья. Примечания